Renault 21 — среднеразмерный автомобиль французской компании Renault. Стал на производственную линию в марте 1986 года, под индексом 21 (заводской индекс кузова седана — L48, универсала — К48, лифтбэка — B48). Пятидверный Renault 21 с кузовом универсал, продавался в США и Аргентине под названием Renault Nevada, а в Великобритании — Renault Savanna. В Европе Renault 21/Nevada производили до 1995 года, когда её вытеснила модель Renault Laguna.

Галерея

Гамма двигателей 

21